Верди има више значења:
 Верди
 Верди (Калифорнија)
 Верди (Невада)
 Верди (Торино)
 Верди (Тревизо)